The Long Hot Summer (film), een film uit 1958 met Paul Newman, Lee Remick, Orson Welles en Angela Lansbury
 The Long Hot Summer (televisieserie), de televisiebewerkingen uit 1965 en 1985
 The Long Hot Summer (The Style Council), een lied van The Style Council uit 1983
 The Long Hot Summer (Girls Aloud), een lied van Girls Aloud